

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 116, w tym 29 podstawowych
 Łazy – miasto w woj. śląskim
 Łazy – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Łazy – część miasta Jarosław
 Łazy – część miasta Kielce
 Łazy – część miasta Łaziska Górne
 Łazy – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Łazy – część miasta Starachowice
 Łazy – część miasta Nowa Słupia

Wzniesienia w Polsce 
 Łazy (1082 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Łazy (342 m) – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim, położone w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim
 Łazy (333 m) – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, położone w woj. śląskim, w obrębie miasta Jaworzno

Inne 
 Łazy – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim
 Łazy – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. warszawskim
 Łazy – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1946 w woj. wrocławskim
 Łazy – dawna gromada w powiecie łukowskim
 Łazy – dawna gromada w powiecie zawierciańskim
 łaz – trzebież w lesie przez wypalenia lub wykopanie, przeważnie w liczbie mnogiej łazy
 Łazy – część miasta Orłowej w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Łazy – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Łazy – polana w Pieninach Czorsztyńskich
 Łazy – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Muchawiec
 Łazy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś
 Łazy (Лази) – wieś na Ukrainie w obwodzie inwanofrankiwskim
 Łazy (Лази) – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim

Zobacz też